Haymon steht für:

 Haymon, Riese, Sagenfigur aus Tirol
 Haymon Verlag, Tiroler Verlag

Haymon ist der Familienname folgender Personen:

 Al Haymon, US-amerikanischer Boxmanager
 Cynthia Haymon (geb. 1962), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Haimon